Rajon Horodok (ukrainisch /Solotschiwskyj rajon) ist der Name zweier Rajone in der Ukraine:

Rajon Solotschiw (Lwiw) in der Oblast Lwiw
Rajon Solotschiw (Charkiw) in der Oblast Charkiw